Svjetsko prvenstvo u reliju 1996. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 1996